В 2008 году победительницей британского турнира Большого шлема в одиночном разряде среди девушек стала местная теннисистка Лора Робсон.

Общая информация 
В седьмой раз за историю турнира его чемпионкой становится представительница Великобритании.

До Робсон последний раз британка побеждала здесь в 1984 году, когда лучшей стала Аннабель Крофт, выигравшая второй из двух своих турниров Большого шлема в этом разряде.

Посев 

  Мелани Уден (Второй раунд)
  Аранча Рус (Четвертьфинал)
  Ноппаван Летчивакан (Финал)
  Елена Богдан (Первый раунд)
  Полона Херцог (Четвертьфинал)
  Джессика Мур (Третий раунд)
  Ана Богдан (Первый раунд)
  Куруми Нара (Первый раунд)

<ol start="9">
 Бояна Йовановски ''(Четвертьфинал)
 Йоханна Конта ''(Третий раунд)
 Ксения Лыкина ''(Первый раунд)
 Никола Хофманова ''(Третий раунд)
 Джесси Ромпис ''(Первый раунд)
 Елена Чернякова ''(Второй раунд)
 Линда Берлинецке ''(Второй раунд)
 Катажина Питер ''(Второй раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 3 

| RD1-seed16=3
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD2-team01= Н.Броуди
| RD2-seed01=WC
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=6| RD2-team02= З.Дияс
| RD2-seed02= 
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=2
| RD2-team03= М.Тревизан
| RD2-seed03=Q
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-team04= Н.Хофманова
| RD2-seed04=12
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-team05= К.Питер
| RD2-seed05=16
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3= 
| RD2-team06= Т.Кальдервуд
| RD2-seed06=Q
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3= 
| RD2-team07= Р.Хогенкамп
| RD2-seed07= 
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-team08={{nowrap| Н.Летчивакан}}
| RD2-seed08=3
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-team01= Н.Броуди
| RD3-seed01=WC
| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-team02= Н.Хофманова
| RD3-seed02=12
| RD3-score02-1=66
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 
| RD3-team03= Т.Кальдервуд
| RD3-seed03=Q
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-team04={{nowrap| Н.Летчивакан}}
| RD3-seed04=3
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-team01= Н.Броуди
| RD4-seed01=WC
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=4
| RD4-team02=

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 

Юниоры
Великобритания